| 
|-
|

|}
In deze lijst zijn alle stations van de Brusselse metro vermeld. Ook de lijnnummers en overstapmogelijkheden op de spoorwegen zijn aangegeven.

Voor stations van de Brusselse premetro, zie de lijst van premetrostations.

Stations

Toekomstige stations 

 
Brusselse